Tore Vikingstad (né le  à Trondheim en Norvège) est un joueur professionnel de hockey sur glace norvégien.

Biographie

Carrière en club 

Tore Vikingstad fut repêché dans la Ligue nationale de hockey par les Blues de Saint-Louis au ,  au total du repêchage d'entrée dans la LNH 1999 mais n'a jamais joué en Amérique du Nord. Il a porté les couleurs du Viking Hockey et du Stjernen Hockey du championnat de Norvège de hockey sur glace, de même que du Färjestads BK et du Leksands IF - ces derniers étant des clubs du championnat de Suède. Vikingstad fut nommé meilleur joueur de la DEL pour la saison 2005-06, terminant au premier rang des marqueurs avec 64 points. Il a remporté la DEL 2010 avec les Hannover Scorpions et la GET ligaen 2013 avec les Stavanger Oilers.

Carrière internationale 
Il a participé à dix reprises aux championnats du monde avec la Norvège.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1993-1994|| Viking Hockey ||Get ligaen || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1994-1995|| Viking Hockey || Get ligaen || 32|| 6|| 5|| 11|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1995-1996|| Viking Hockey || Get ligaen || 27|| 12|| 11|| 23|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1996-1997|| Stjernen Hockey || Get ligaen || 32|| 23|| 35|| 58|| 20|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
|1997-1998|| Stjernen Hockey || Get ligaen || 42|| 26|| 31|| 57|| 18|| -|| -|| -|| -|| 
|-
|1998-1999 || Färjestads BK || Elitserien || 49|| 9|| 11|| 20|| 18|| 4|| 2|| 3|| 5|| 0
|-
|1999-2000 || Färjestads BK || Elitserien || 47|| 8|| 19|| 27|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2000-2001 || Leksands IF || Elitserien || 41|| 10|| 15|| 25|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2001-2002 || DEG Metro Stars || DEL || 58|| 18|| 30|| 48|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2002-2003 || DEG Metro Stars || DEL || 45|| 13|| 18|| 31|| 40|| 5|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
|2003-2004 || DEG Metro Stars || DEL || 50|| 9|| 21|| 30|| 38|| 4|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
|2004-2005 || DEG Metro Stars || DEL || 28|| 11|| 14|| 25|| 16||  -|| -|| -|| -|| -
|-
|2005-2006 || DEG Metro Stars || DEL || 52|| 23|| 41|| 64|| 36|| 14|| 7|| 6|| 13|| 22
|-
|2006-2007 || DEG Metro Stars || DEL || 41|| 14|| 25|| 39|| 20|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2007-2008 || DEG Metro Stars || DEL || 41|| 6|| 10|| 16|| 16||  13 ||  4||  4 ||  8 ||  14
|-
|2008-2009 || Scorpions de Hanovre || DEL || 43|| 13|| 36|| 49|| 44||  11 ||  4||  4 ||  8 || 6
|-
|2009-2010 || Scorpions de Hanovre || DEL || 51|| 14|| 50|| 64|| 49|| 11|| 0|| 8||  8|| 2
|-
|2010-2011 || Scorpions de Hanovre || DEL || 52|| 9|| 41|| 50|| 48|| 5|| 3|| 2|| 5|| 4
|-
|2011-2012|| Stavanger Oilers || Get ligaen || 12|| 3|| 11|| 14|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| Stavanger Oilers || Get ligaen || 7|| 1|| 10|| 11|| 2|| 14|| 2|| 8|| 10|| 6

Références

Naissance à Trondheim
Naissance en octobre 1975
Joueur international norvégien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Joueur du Färjestads BK
Joueur du Leksands IF
Joueur du Düsseldorfer EG
Joueur des Hannover Scorpions
Attaquant de hockey sur glace